

Стоуні-Крік — місто, штат Нью-Йорк
 Стоуні-Крік — місто, штат Вірджинія